Scott Philip Johnson, né le  à Cincinnati (Ohio), est un gymnaste artistique américain.

Palmarès

Jeux olympiques 
 Los Angeles 1984
  médaille d'or au concours par équipes

Liens externes 

 Profil de Scott Johnson sur gymn.ca

Naissance en juillet 1961
Naissance à Cincinnati
Gymnaste artistique masculin américain
Champion olympique américain
Champion olympique de gymnastique artistique
Gymnaste artistique masculin aux Jeux olympiques d'été de 1984
Gymnaste artistique masculin aux Jeux olympiques d'été de 1988